Lake City puede referirse a los siguientes lugares en Estados Unidos:
Lake City (Arkansas)
Municipio de Lake City (Arkansas)
Lake City (California)
Lake City (Carolina del Sur)
Lake City (Colorado)
Lake City (Dakota del Sur)
Lake City (Florida)
Lake City (Georgia)
Lake City (Iowa)
Municipio de Lake City (Kansas)
Lake City (Minnesota)
Lake City (Míchigan)
Lake City (Pensilvania)
Lake City (Tennessee)
Lake City (Texas)